Zkratka ON má tyto významy:

 Obrana národa, vojenská protinacisticky zaměřená odbojová organizace
 Ontario, provincie Kanady
 Oborová norma
 —on, autorská značka Ignáta Herrmanna (1854-1935) v Národních listech